Иван Павлович Шевчук (1892—1942) — советский военачальник, участник Первой мировой войны, Гражданской войны и Великой Отечественной войны. Генерал-майор (4.06.1940).

Один из руководителей партизанского движения на Дальнем Востоке во время Гражданской войны. Командир Тунгусского партизанского отряда, участвовавшего в Волочаевском бою. Член КПСС (1917), генерал-майор (1940). Полный Георгиевский кавалер. Награждён орденами Красной Звезды, Красного Знамени и медалью «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии».

Биография 
Родился в 1892 году в селе Чапля, ныне Летичевского района Хмельницкой области, в бедной крестьянской семье. Иван Шевчук учился в церковной школе, летом был подручным работником при пастухе, затем (1910—1914) работал грузчиком на пристани в городе Хабаровске. Начало службы — 13-й Сибирский стрелковый полк, в 1914—1917 годах служил в Русской императорской армии, с 1918 года в Рабоче-крестьянской Красной армии. Участник Первой мировой войны, полный Георгиевский кавалер, получил воинское звание — прапорщик. После Октябрьской революции в 1917 году Иван Павлович был в Хабаровске — участвовал в формировании красногвардейских отрядов, летом 1918 года — на Уссурийском фронте.

В 1919 году Шевчук Иван Павлович создал и возглавил Тунгусский партизанский отряд, который в феврале 1922 года под командованием И. П. Шевчука участвовал в Волочаевском бою. В 1920 году Иван Павлович участвовал в боях с японцами за Хабаровск, с июня 1920 года — один из командующих 2-й Амурской партизанской армией. С 1923 года по 1927 год был в запасе, с 1927 года вновь в Красной армии, был в должности командира роты Волочаевского полка.

Иван Павлович после окончания курсов усовершенствования комсостава был командиром полка, в 1929 году участвовал в советско-китайском вооруженном конфликте на Китайско-Восточной железной дороге. В 1931 году — помощник командира Верхне-Удинского полка, в 1932 году поступает в Военную академию имени М. Ф. Фрунзе, которую окончил в 1935 году. После окончания академии служил в особой Краснознаменной Дальневосточной Армии помощником командира, затем командиром корпуса. В феврале 1938 года награждён орденом Красной Звезды, в декабре получил воинское звание — комбриг, в 1940 году — генерал-майор.

В годы Великой Отечественной войны генерал-майор И. П. Шевчук командовал стрелковой дивизией на Северо-Западном фронте. Награждён орденами Красной Звезды, Красного Знамени и медалью «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии». Погиб в бою, подорвался на противотанковой мине, по пути в медсанбат скончался 30 октября 1942 года. Был похоронен на армейском кладбище на Берёзовском городище близ деревни Залучье Осташковского района Калининской области.

С 1985 года улица Школьная в Осташкове носит имя Ивана Павловича Шевчука.

Награды 
 Награждён четырьмя георгиевскими крестами Российской империи.
 Орден Красной Звезды.
 Орден Красного Знамени.
 Медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Память народа. Шевчук Иван Павлович
 Бессмертный полк. Шевчук Иван Павлович
 Могила генерала Шевчука

Родившиеся в Летичевском районе
Участники Первой мировой войны (Россия)
Полные кавалеры знака ордена Святого Георгия
Участники Гражданской войны в России
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Генерал-майоры (СССР)
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Члены КПСС